Э́рпенбек () — фамилия:
 Эрпенбек, Дженни (род. 1967) — немецкая писательница и режиссёр
 Эрпенбек, Йон (род. 1942) — немецкий физик, философ и писатель
 Эрпенбек, Фриц (1897—1975) — немецкий писатель, публицист и актёр
 Эрпенбек-Циннер, Хедда (1907—1994) — немецкая писательница, супруга Фрица Эрпенбека